Азербайджанская Премьер-лига-2018/19 () — 27-й национальный чемпионат Азербайджана по футболу с участием 8 клубов. Турнир начался 11 августа 2018 года и закончился в мае 2019 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинул «Кяпаз». Его заменил столичный «Сабах», занявший пятое место в Первом дивизионе.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Азербайджана на soccerway 

2018/2019
Азербайджана
Спорт в Азербайджане в 2018 году
Спорт в Азербайджане в 2019 году